Ayer (canção) — de Enrique Iglesias
 Ayer (Valais) — localidade na Suíça
 Aller — em asturiano: Ayer; município das Astúrias, Espanha

Desambiguações de topônimos